«Faaite» puede referirse a:

 Faaite, atolón que forma parte del Archipiélago Tuamotu, de la Polinesia Francesa.
 Faaite, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de Anaa.